Parasite (gebouw), een type gebouw.
Een film:
Parasite (1982), een horrorfilm uit 1982.
Parasite (2004), een horrorfilm uit 2004
Parasite (2006), een korte horrorfilm uit 2006
Parasite (2019), een dramafilm uit 2019
Parasite (DC Comics), een stripfiguur van DC Comics.
Parasite (band), een Engelse band.
Parasite (artiest), de artiestennaam van breakcore-producer Armin Elsaesser
Parasite (Heroes), een aflevering van de televisieserie Heroes.